Il singolare del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Andy Murray era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Milos Raonic. Kei Nishikori ha sconfitto in finale quest'ultimo con il punteggio di 7-65, 3-6, 6-0.

Teste di serie

  Andy Murray (semifinale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (quarti di finale)
  Juan Mónaco (secondo turno)

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Milos Raonic (finale)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
<li>  Kei Nishikori (campione)

Qualificati

  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Marco Chiudinelli (secondo turno)

  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Dmitrij Tursunov (quarti di finale)

Wildcard

  Tatsuma Itō (secondo turno)
  Hiroki Moriya (primo turno)

  Yūichi Sugita (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012